KJQ steht für:
 KJQ (Radiostation), ehemalige US-amerikanische Radiostation

kjq steht für:
 Westliches Keres (ISO-639-3-Code), eine der zwei Sprachgruppen von Keres (Sprache), einer nordamerikanischen Pueblosprache

Abkürzung